Pitkävesi (finska, ungefär Långvattnet) har flera betydelser
 Peckassjön, sjö i Kronoby
 Pitkävesi (sjö i Orivesi, Birkaland), sjö i Orivesi